Рукав:
 Рукав — деталь одежды, закрывающая руку.
 Рукав реки — ответвление реки от основного русла.
 Галактический рукав — структурный элемент спиральной галактики.
 Пожарный рукав — гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ.
 Рукав высокого давления — гибкий трубопровод для транспортировки жидкостей.
 Рукав — шланг, полая трубка, предназначенная для перемещения веществ (обычно жидкости).
 Рукав — телескопический трап в аэропортах.
 Минный рукав — короткая минная галерея.
 Рукав (плечо) — наклонный участок многолетней лозы от головы куста до плодового звена.
 Рукав — опустевшая деревня в Думиничском районе Калужской области России.

См. также 

 
 Руки